SYK steht für:
 Syk, ein Enzym
 South Yorkshire, ein Metropolitan County in England, Chapman-Code

Abkürzung